Площадь Морско́й Сла́вы — площадь в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Находится на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и Наличной улицы.

История 
Площадь Морской Славы получина наименование 29 декабря 1972 года «в честь славного морского отечественного флота», в ряду близлежащих улиц, названия которых связаны с морской темой.

Достопримечательности 
 Морской вокзал
 Выставочный комплекс Ленэкспо

Примечания

Литература 
 
 }

Ссылки